La Dame de Shanghai (The Lady from Shanghai), film américain d'Orson Welles (1948).
Lady from Shanghai, album studio du groupe américain Pere Ubu.